Attila Timár-Geng – cestista ungherese
 István Timár-Geng – cestista ungherese